Die Bezeichnung Mörshausen steht für
Mörshausen (Homberg), ein Stadtteil von Homberg/Efze in Hessen
Mörshausen (Spangenberg), ein Stadtteil von Spangenberg in Hessen